

Cinema 
 Jeans dagli occhi rosa (So Fine) – film del 1981 diretto da Andrew Bergman

Musica 
 So Fine – album di Ike & Tina Turner del 1968
 So Fine – album dei Loggins and Messina del 1975
 So Fine – traccia dell'album Use Your Illusion II dei Guns N'Roses del 1991
 So Fine! – album dei Waltari del 1994
 So Fine – singolo di Sean Paul del 2009